Conopodium marcetii är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Conopodium marcetii ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
marcetii